USS Seawolf je ime več plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Seawolf (SS-28)
 USS Seawolf (SS-197) 
 USS Seawolf (SSN-575) 
 USS Seawolf (SSN-21)

Seawolf